Ami Dolenz – attrice cinematografica e televisiva statunitense
 George Dolenz – attore statunitense di origine slovena
 Micky Dolenz – attore, musicista, regista, autore e doppiatore statunitense